Переу́лок Рыле́ева — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь поэта-декабриста К. Ф. Рылеева.

Россия 
 Переулок Рылеева — улица в Астрахани.
 Переулок Рылеева — улица в Липецке.
 Переулок Рылеева — улица в Томске. 
 Переулок Рылеева — улица в Ульяновске.

Украина 
  — улица в Киеве.
 Переулок Рылеева — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Улица Рылеева